Niemcy:
 Netzbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Netzbach – rzeka